Frein steht für:

 Frein (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Frein (Gemeinde Utzenaich), Ortsteil von Utzenaich, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Frein an der Mürz, Ortschaft der Gemeinde Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schloss Frein in Frankenburg, Oberösterreich

Siehe auch:
 Frain (Begriffsklärung)
 Frayn
 Frayne